Rotwiesengraben ist ein Gewässername:

 Rotwiesengraben (Rot), linker Zufluss der Rot (zur Donau) bei Achstetten, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Rotwiesengraben (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs in Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rotgraben